A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámát augusztus 16-án és augusztus 19-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 64,50 méter, míg a B-szint 62,50 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi diszkoszvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon